Хотылёво:

 Хотылёво — село в Брянском районе Брянской области.
 Хотылёво 2 — крупная верхнепалеолитическая стоянка в Брянской области России.